Последний концерт:
 Последний концерт (альбом) — концертный альбом российской группы Аквариум.
 Последний концерт (фильм) () — одно из локальных названий итало-японского фильма 1976 года «Посвящается Стелле».
 «Последний концерт» — посмертный альбом Игоря Талькова (1996), урезанный вариант музыкального спектакля «Суд».